Prva Crnogorska Liga 2021/2022 (oficjalnie znana jako Telekom 1. CFL ze względów sponsorskich) była 16. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Czarnogórze. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 24 lipca 2021 do 24 maja 2022 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva crnogorska fudbalska liga. 
Obrońcą tytułu była Budućnost Podgorica.
Mistrzostwo po raz piąty w swej historii zdobyła Sutjeska Nikšić.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva crnogorska liga 
Rudar Pljevlja wygrała 5-3 dwumecz z  trzecią drużyną Druga crnogorska liga 
o miejsce w Prva crnogorska liga na sezon 2022/2023.

Arsenal Tivat wicemistrz Druga crnogorska liga wygrał 5-1 dwumecz z Podgorica 
o miejsce w Prva crnogorska liga na sezon 2022/2023.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva crnogorska liga - rsssf
 Prva crnogorska liga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Fudbalski savez Crne Gore
 CG futbal

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czarnogórze
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w Czarnogórze
2022 w Czarnogórze